Marion Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marion Township (Bradley County, Arkansas)
 Marion Township (Drew County, Arkansas)
 Marion Township (Lawrence County, Arkansas)
 Marion Township (Ouachita County, Arkansas)
 Marion Township (Phillips County, Arkansas)
 Marion Township (Sebastian County, Arkansas)
 Marion Township (White County, Arkansas)
 Marion Township (Lee County, Illinois)
 Marion Township (Ogle County, Illinois)
 Marion Township (Allen County, Indiana)
 Marion Township (Boone County, Indiana)
 Marion Township (Decatur County, Indiana)
 Marion Township (Dubois County, Indiana)
 Marion Township (Hendricks County, Indiana)
 Marion Township (Jasper County, Indiana)
 Marion Township (Jennings County, Indiana)
 Marion Township (Lawrence County, Indiana)
 Marion Township (Owen County, Indiana)
 Marion Township (Pike County, Indiana)
 Marion Township (Putnam County, Indiana)
 Marion Township (Shelby County, Indiana)
 Marion Township (Clayton County, Iowa)
 Marion Township (Davis County, Iowa)
 Marion Township (Franklin County, Iowa)
 Marion Township (Hamilton County, Iowa)
 Marion Township (Henry County, Iowa)
 Marion Township (Lee County, Iowa)
 Marion Township (Linn County, Iowa)
 Marion Township (Marshall County, Iowa)
 Marion Township (Plymouth County, Iowa)
 Marion Township (Washington County, Iowa)
 Marion Township (Kansas)
 Marion Township (Charlevoix County, Michigan)
 Marion Township (Livingston County, Michigan)
 Marion Township (Osceola County, Michigan)
 Marion Township (Saginaw County, Michigan)
 Marion Township (Sanilac County, Michigan)
 Marion Township (Minnesota)
 Marion Township (Buchanan County, Missouri)
 Marion Township (Cole County, Missouri)
 Marion Township (Dade County, Missouri)
 Marion Township (Daviess County, Missouri)
 Marion Township (Grundy County, Missouri)
 Marion Township (Harrison County, Missouri)
 Marion Township (Jasper County, Missouri)
 Marion Township (Mercer County, Missouri)
 Marion Township (Monroe County, Missouri)
 Marion Township (Newton County, Missouri)
 Marion Township (St. Francois County, Missouri)
 Marion Township (Nebraska)
 Marion Township (North Dakota)
 Marion Township (Allen County, Ohio)
 Marion Township (Clinton County, Ohio)
 Marion Township (Fayette County, Ohio)
 Marion Township (Hancock County, Ohio)
 Marion Township (Hardin County, Ohio)
 Marion Township (Henry County, Ohio)
 Marion Township (Hocking County, Ohio)
 Marion Township (Marion County, Ohio)
 Marion Township (Mercer County, Ohio)
 Marion Township (Morgan County, Ohio)
 Marion Township (Noble County, Ohio)
 Marion Township (Pike County, Ohio)
 Marion Township (Oklahoma)
 Marion Township (Beaver County, Pennsylvania)
 Marion Township (Berks County, Pennsylvania)
 Marion Township (Butler County, Pennsylvania)
 Marion Township (Centre County, Pennsylvania)
 Marion Township (South Dakota)